Jam – drugie wydawnictwo muzyczne zespołu Dom o Zielonych Progach. Album swoją premierę miał 16 marca 2007.

Lista utworów

Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Albumy poezji śpiewanej i piosenki literackiej